E 401 steht für:
 Alginsäure, Geliermittel
 Europastraße 401, Frankreich

Abkürzung